Spiesberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Spiesberger (* 1990), deutsche Archivarin und Historikerin
 Karl Spiesberger (1904–1992), deutscher esoterischer Schriftsteller und Magier